Ernst Ludwig Krause
 Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho
 Brian Krause
 Peter Krause
 Inácio Krause
 Karl Christian Friedrich Krause
 Johann Wilhelm Krause

Veja Também 
 Kraus
 Krauss
 Krauze

Desambiguações de sobrenomes